Seunig ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Ronnie Seunig (* 1964), österreichischer Unternehmer, Gründer der Einkaufsstadt Excalibur City und Herausgeber des Monatsmagazins alles roger?
 Waldemar Seunig (1887–1976), österreichischer Dressurreiter und Pferdetrainer

Familienname
Deutscher Personenname